Giovanni da Colonia – architetto
Giovanni da Colonia – santo